Skrót FQ może oznaczać:
 Faisal Qureshi
 Football Queensland
 Thomas Cook Airlines Belgium (kod IATA)